Dayah Teungku (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Dayah Teungku (Peukan Baro), een plaats in Indonesië